Ta-kuan může být:

 Ta-kuan (An-chuej) – městský obvod v městské prefektuře  An-čching v provincii An-chuej;
 Ta-kuan (Jün-nan) – okres v městské prefektuře Čao-tchung v provincii Jün-nan.